Gustaf Rydén kan syfta på:

 Gustaf Rydén i Jönköping (1821–1882), svensk bankdirektör och politiker
 Gustaf Rydén i Klosterbergane (1852–1941), svensk lantbrukare och politiker
 Gustav Rydén (1889–1981), svensk pressfotograf